Onderdistrict in Indonesië
 Kadipaten (onderdistrict), onderdistrict in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java, Indonesië.
 Kadipaten (onderdistrict), onderdistrict in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java, Indonesië.

Plaats in Indonesië
 Kadipaten (Andong), plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kadipaten (Kraton), plaats in het bestuurlijke gebied Jogjakarta in de provincie Jogjakarta, Indonesië.
 Kadipaten (Majalengka), plaats in het bestuurlijke gebied Kadipaten, regentschap Majalengka in de provincie West-Java, Indonesië.
 Kadipaten (Selomerto), plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kadipaten (Tasikmalaya), plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java, Indonesië.
 Kadipaten (Wiradesa), plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Het Javaanse equivalent van een Hertogdom, zie Adipati.